Scirocco steht für
 Scirocco, ein Wind aus der Sahara
 Scirocco (Oper), eine Oper von Eugen d’Albert
 VW Scirocco, ein Fahrzeug von Volkswagen
 Scirocco (Zerstörer), ein französischer Zerstörer
 Scirocco (Fregatte), eine italienische Fregatte der Maestrale-Klasse (ITS SCIROCCO (F 573))
 Scirocco (Band), eine deutsche Beat-Band 
 Nokia 8800 Sirocco, ein Mobiltelefon von Nokia, siehe Liste der Nokia-Mobiltelefone

Siehe auch:
 Shirocco
 Sirocco